Guadalupe är en stad i Cáceres, Extremadura i västra Spanien med strax över 2 000 invånare. Santa María de Guadalupes kungliga kloster ligger i staden.

 

Orter i Extremadura